Pustynie na Półwyspie Arabskim
 Wielki Nefud
 Mały Nefud